Francisco Miró Quesada puede referirse a:

  Francisco Miró Quesada Cantuarias, filósofo y periodista.
  Francisco Miró Quesada Rada, catedrático, escritor y periodista.